Оскар Фредриксен ():
 Фредриксен, Оскар (1872—1920) — норвежский конькобежец.
 Фредриксен, Оскар (1909—1991) — норвежский лыжник, чемпион мира.